

Onomastica
Giovanni – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi fittizi
Giovanni – personaggio teatrale creato da Felice Musazzi
Giovanni – personaggio immaginario presente nella serie Pokémon

Persone
Nome
Giovanni Battista – asceta ebraico, precursore del Cristo, fondatore di una comunità e venerato come santo
Giovanni – apostolo di Gesù, identificato dalla tradizione cristiana con l'autore del quarto vangelo e venerato come santo
Giovanni – console romano nel 456
Giovanni – console bizantino nel 467
Giovanni – console bizantino nel 499
Giovanni ("Giovanni il Tiranno" o "Stotzas il Giovane"; ... – 546) – sovrano berbero, re del regno Mauro-Romano dal 545 al 546
Giovanni – generale bizantino, magister militum nel 514-515
Giovanni – militare bizantino sotto Giustiniano I, combattente nella guerra gotica
Giovanni – Praefectus urbi di Roma
Giovanni – Vicarius urbis di Roma
Giovanni – patrizio romano cui si attribuisce la fondazione della basilica di Santa Maria Maggiore
Giovanni – duca di Svevia
Giovanni – vescovo di Arezzo
Giovanni (VII secolo – 688 circa) – vescovo di Bergamo
Giovanni – vescovo di Benevento e beato
Giovanni – vescovo di Grosseto
Giovanni – vescovo di Pisa
Giovanni – vescovo di Venosa e di Grosseto
Giovanni d'Aviz – conestabile del Portogallo
Cognome
Aria Giovanni – attrice pornografica statunitense
Gioacchino di Giovanni – miniatore tedesco
José Giovanni – scrittore, sceneggiatore e regista francese naturalizzato svizzero
Joy Giovanni – attrice, modella ed ex wrestler statunitense
Kearran Giovanni – attrice statunitense
Nikki Giovanni – scrittrice e poetessa statunitense

Pagine correlate
Giovanna
Giovanni I
Giovanni II
Giovanni III
Giovanni IV
Giovanni V
Giovanni VI
John
Juan
Papa Giovanni
San Giovanni
 Principe Giovanni (disambigua)